

Carriera

Club 
Cresciuto nel Vllaznia, squadra con la quale ha debuttato nella massima serie del campionato albanese nel 2006.

Il 1º luglio 2015 firma un contratto annuale con il Partizani Tirana.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 24 settembre 2016.

Collegamenti esterni